Мари́ Лорансе́н (,  — ) — французская художница: живописец, рисовальщица, театральный декоратор и гравёр.

Биография 
Матерью Мари была швея Полина Мелани Лорансен. Мари посещала занятия в лицее Ламартина, затем брала уроки живописи на фарфоре в Севре и у Мадлэн Лемер. Поступила в Академию Эмбер, где встретилась с Жоржем Браком. По совету Анри-Пьера Роше она участвовала в 1907 году в Салоне независимых. В том же году Пикассо познакомил её с Гийомом Аполлинером. Их страстная связь продолжалась до 1912 года. Он посвящал ей стихи и вдохновил её на картину «Аполлинер и его друзья» (1912), среди которых Пикассо и Гертруда Стайн. Параллельно с живописью она занималась гравюрой у Жан-Эмиля Лабурер.

В июне 1914 она вышла замуж за барона Отто фон Ветьен (von Wätjen), с которым встретилась на Монпарнасе годом раньше. Вскоре после начала войны супруги уехали в Испанию, сначала в Мадрид, затем в Малагу и Барселону. Она получила большую поддержку от своей подруги Николь Грульт (модельер, сестра знаменитого Поля Пуаре), с которой вела переписку во время изгнания. Тогда же Мари написала свои первые стихи, вошедшие в сборник «Ночной блокнот». Благодаря Франсису Пикабиа Мари встретилась в Мадриде с Соней и Робертом Делоне.

В 1920 году она возвращается в Париж, разводится и начинает независимо строить карьеру художницы. Она налаживает плодотворное сотрудничество со многими поэтами и писателями, чьи произведения она иллюстрирует, среди них Андре Жид, Поль Моран, Жак де Лакретель, Макс Жакоб, Сен-Жон Перс, Марсель Жуандо, Жан Кокто, Жан Полан, Сомерсет Моэм и многие другие. Мари Лорансен также рисовала декорации для балета и театра, в том числе для Русских балетов Дягилева.

Её работы на выставке декоративных искусств в 1925 году вызвали восхищение публики. Вдохновение художница впоследствии находит в станковой живописи. Она участвует в артистической жизни Парижа бурных двадцатых годов. После экономического кризиса 1929 года, она стала преподавать в Академии XVI-го. К старости у неё ухудшается зрение. В своем завещании она оставила имущество приемной дочери Сюзанне Моро-Лорансен.

Она занималась гравюрой и резьбой по дереву, испытав влияние африканской скульптуры, делала иллюстрации и декорации для «Комеди-Франсез» (1928) и русского балета Сергея Дягилева (1924), писала стихи под псевдонимом Луиза Лаланн, но наиболее известны её живописные произведения, в которых сочетаются мотивы рококо 18 в. и стиль персидских и монгольских миниатюр. Отдавая предпочтение светло-розовым и голубым тонам, Мари Лорансен создала многочисленные портреты женщин и детей, её привлекали также цирковые персонажи. Женские образы художницы, названные однажды 'созданиями страны фей', неизменно очаровательны.

Похоронена на кладбище Пер-Лашез.

Наследие 
Музей художницы открыт в Токио (1985) японским промышленником Масахиро Такано. В 2011 году музей был закрыт после смены руководства и вновь открыт в июле 2017 года. В настоящее время Коллекция музея насчитывает более 600 работ Лорансен, среди которых картины, множество рисунков и акварелей, гравюры и книжные иллюстрации.

Работы Мари Лорансен также представлены в лондонской Галерее Тейт, в Художественной галерее Бирмингемского музея (штат Алабама),  в музее Роже-Кийо в Клермон-Ферране и в музее Оранжери в Париже.

Интересные факты 
Имя художницы упоминается в известной песне «L’Été indien» (Бабье лето) французского певца Джо Дассена (Joe Dassin). «…В своём длинном платье, ты походила
на акварель Мари Лорансен».

Новая волна интереса к творчеству Лорансен была вызвана публикацией в 2011 году ее биографии, написанной французским писателем и журналистом Бертраном Мейером-Стейбли. Весной 2013 года в парижском музее Мармоттан-Моне прошла выставка работ Мари Лорансен, заново открывшая творчество художницы для широкой публики.

В фильме режиссера Фернандо Коломо «Банда Пикассо» La Banda Picasso, (2012) роль Мари Лорансен играет французская актриса Луиз Моно.

Примечания

Ссылки 
 Marie Laurencin dans Artcyclopedia
 Site de Musée Marie Laurencin

Художницы Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез